Powiat krośnieński kan syfta på:

 Powiat krośnieński, Lubusz vojvodskap – ett administrativt distrikt (powiat) i västra Polen, med Krosno Odrzańskie som huvudort
 Powiat krośnieński, Nedre Karpaternas vojvodskap – ett administrativt distrikt i sydöstra Polen, med Krosno som huvudort

krośnieński